Баимов — башкирская фамилия; имеет женскую форму Баимова. Известные носители:

 Баимов, Ахметгази Хамматович (1876, д. Баимово Орского у. Оренб. губ. (Баймакский р-н РБ) — 17.11.1964, там же) — религиозный деятель.
 Баимов, Бурзян Сафич (1948—2004) — башкирский писатель, фольклорист.
 Баимов, Мухтар Ахметгазиевич (10.5.1905, д. Баимово Орского у. Оренб. губ. (Баймакский р-н РБ) — 10.7.1938, Уфа) — филолог, общественный деятель.
 Баимов, Роберт Нурмухаметович (1937—2010) — филолог, писатель, почётный академик АН РБ (1991).
 Баимова, Юлия Айдаровна (род. 1987) — российский учёный-физик, профессор РАН.

См. также 
 Баимово